Miracle, che significa miracolo in lingua inglese, può riferirsi a:

Cinema 
 Miracle – film del 2004 di Gavin O'Connor

Musica
 Miracle – album di Willy DeVille del 1987
 Miracle – singolo di Jon Bon Jovi del 1990
 Miracle – album dei Morgan Heritage del 1994
 Miracle – album di Bim Sherman del 1996
 Miracle – traccia dell'album In Your Honor dei Foo Fighters del 1997
 Miracle – singolo di Whitney Houston del 1999, dall'album I'm Your Baby Tonight
 Miracle – EP di BoA del 2002
 Miracle – singolo dei Cascada del 2004
 Miracle – album di Céline Dion del 2004 realizzato in collaborazione con la fotografa Anne Geddes
 Miracle – singolo di Céline Dion del 2004
 Miracle – singolo dei Beni del 2005
 Miracle – singolo dei Super Junior del 2005
 Miracle – album dei Third Day del 2012
 Miracle – singolo degli Hurts del 2013
 Miracle – singolo di KT Tunstall del 2014, dalla colonna sonora del film Storia d'inverno
 Miracle – brano di Paula Seling ed Ovi che ha rappresentato la Romania all'Eurovision Song Contest 2014
 Miracle – singolo di Julian Perretta del 2015
 Miracle – singolo di Səmra Rəhimli del 2016
 Miracle – singolo dei Chvrches del 2018, dall'album Love Is Dead
 Miracle – singolo degli A Day to Remember del 2022

Pagine correlate 
The Miracle